In Island existieren mehrere Fjorde mit dem Namen Reykjarfjörður (dt. Rauchfjord):

Reykjarfjörður (Arnarfjörður) an der Westseite der Westfjorde im Arnarfjörður
Reykjarfjörður (Ísafjarðardjúp) als 5 km langer und 500 m breiter Teil des Ísafjarðardjúp
Reykjarfjörður nyrðri im Gebiet von Hornstrandir
Reykjarfjörður á Ströndum an der Ostseite der Westfjorde bei der Ortschaft Djúpavík